British Open 1987 (Dulux British Open) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 15 februari och 1 mars 1987 i Derby, England. Engelsmannen Jimmy White vann turneringen efter att ha slagit landsmannen Neal Foulds i finalen med 13-9. Därmed blev han  rikare.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra John Parrott och Alex Higgins ut. Regerande mästaren och världsettan Steve Davis slogs sensationellt ut av John Virgo redan i andra omgången.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1987 i Storbritannien
Snookersäsongen 1986/1987
1987